Протесты в Грузии — массовые выступления в стране в разные годы:
 Протесты в Грузии (2009)
 Протесты в Грузии (2011)
 Протесты в Грузии (2019)
 Протесты в Грузии (2021)
 Протесты в Грузии (2023)

Акции протеста в Грузии